Румянцев може да се отнася до:
 Александър Румянцев
 Пьотър Румянцев -руски военачалник
 Сергей Румянцев -български поет
 Граф Николай Румянцев (1754-1826) -руски политик и колекционер (музей „Румянцев“)